

Geografia 

Municípios
 Praia Grande (São Paulo)
 Praia Grande (Santa Catarina)
Praias
 Praia Grande (Ilhabela)
Praia Grande 
 Praia Grande (Niterói)
 Praia Grande (Paraty)
 Praia Grande (Salvador)
 Praia Grande (São Francisco do Sul)
 Praia Grande (Ubatuba)
Bairros
 Praia Grande (Salvador)
Distritos
 Praia Grande (Fundão)

Praias
 Praia Grande (Sintra)
 Praia Grande (Lagoa)

Praia Grande (Ilha de São Tomé)
Praia Grande (Ilha do Príncipe)

Outros 
 Praia Grande Transportes

Ver também 
 Long Beach
 Playa Grande (Guatemala)

Grande
Desambiguação